Humborg ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Humborg (1847–1921), deutscher Genremaler
 Christian Humborg (* 1973), deutscher Manager
 Franz-Egon Humborg (* 1937), deutscher Richter